Look at yourself (song), Uriah Heep
Look at yourself (Uriah Heep), lp